

Биография 
Эдуард Семенов родился 7 декабря 1969 года в селе Быково Раменского района Московской области. Отец – Евгений Петрович Семенов (род. в 1947 году), мать – Зинаида Петровна Семенова (род. в 1947 году).
Учился сначала в средней школе № 16, затем – № 25 Раменского района, которую окончил в 1986 году. С 1986 по 1987 год трудился регулировщиком радиоаппаратуры в Научно-исследовательском институте приборостроения имени В.В. Тихомирова. С 1987 по 1989 год проходил срочную службу в ракетных войсках стратегического назначения Вооруженных сил СССР. Окончил службу в звании «гвардии сержант».

Образование 
В 1990–1996 годах учился на очном отделении факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Обучался на сценарном факультете ВГИК имени С.А. Герасимова (курс Леонида Николаевича Нехорошева), на курсах сценаристов в студии «Снегири» (окончил с отличием в 2021 году).

Журналистская деятельность 
Параллельно с учебой в МГУ работал в штате газеты «Московский комсомолец» – корреспондентом отдела морали, спорта, субботнего репортажа.

С 1997 по 1999 год был обозревателем в газете «Мегаполис-экспресс». Среди значимых журналистских работ – очерк «Я вернулся, мама», написанный после командировки в зону военного конфликта в Чеченской Республике. Лично отыскал рядового Паприца, ошибочного призванного в армию. Сделать это было не так просто: часть, в которой служил Паприц, постоянно передислоцировалась. За это Эдуард Семенов был награжден знаком Московской области «За доблесть и мужество».

Трудился в центральных и областных средствах массовой информации, в том числе возглавлял Жуковское информагентство Московской области.

Творчество 
В 2007 году снял художественный фильм «Сквад» эпизод 1 «Внимание, в небе – Покрышкин!».
Фильм стал участником программы «Кино без пленки» международного кинофестиваля «Киношок» в Анапе (2007 год), международного кинофестиваля в лагере «Артек» (2007 год), взял специальный приз жюри «За перспективу». всероссийского кинофестиваля «Под открытым небом» (2007 год) и стал финалистом Пражского международного кинофестиваля (2021 год).

Сценарий Эдуарда Семенова «Золото Панков», вошел в шорт-лист закрытого питчинга международного кинофестиваля «Мечта» (Москва, 2022 год).

Также является автором сценариев и режиссером документальных фильмов «Не вернувшимся с боевого задания посвящается» (шорт-лист благотворительного кинофестиваля «Шередарь», 2019 год), «Традиции Пасхи в отдельно взятой семье» (шорт-лист благотворительного кинофестиваля «Шередарь», 2021 год), «Hello.Covid19.Goodbye» (главный приз «Золотой пират» на международном кинофестивале Calcasieu Parish Short Film Festival в США (2021), приз «За лучший контент» на международном кинофестивале Mumbai International Film Awards в Индии) (2021), «Экспедиция» (полуфиналист International Moving Film Festival в Иране, 2021), «Звуки и смыслы» (лонг-лист общероссийского конкурса видео-арта «Миры Тарковского», 2022 год).

Эдуард Семенов - автор целого ряда литературных произведений: роман «Кодекс Защитника», (увидел свет в издательстве «Городец» в серии «Ветер мечты» 2018 год), фантастические повести «Последний полет Жар-птицы», «Волхвы: исторический спецназ», «Златник Владимира», «Сквад», сборник детективов «Милый, я научилась убивать!».

Его военный боевик «Личный подарок Сталина» в 2018 году стал серебряным лауреатом национальной литературной премии «Золотое перо Руси».

Кроме того, сценарий по этой книге вошел в закрытый питчинг всероссийского фестиваля «Емеля Fest» (Сочи, 2022).

Общественная деятельность 
Один из создателей «Жуковского музея истории покорения неба», основатель центра живой истории «Велесово городище».

Живет и работает в наукограде Жуковском, отвечает за связи с общественностью и средствами массовой информации Жуковской городской клинической больницы.

Пишет стихи, исполняет песни собственного сочинения. Лауреат третьей степени вокального конкурса «Круче всех».

Есть и спортивные достижения: является инструктором третьей категории по боевому самбо, чемпионом Москвы по боевому самбо, серебряным призером чемпионата Москвы среди студентов по боевому самбо, неоднократным призером международных турниров по джиу-джитсу. Бронзовый призер Всемирных туристских игр по лыжам в Зальцбурге (Австрия). Увлекается стрельбой из лука, имеет первый взрослый разряд.

Общественная позиция 
Был депутатом Совета депутатов сельского поселения Верейское Раменского района Московской области. Участник поискового движения «Своих на поле боя не оставляем!». Вносит свой вклад в сохранение памятника архитектуры федерального значения «Усадьба Быково – Марьино», развитие туристического пространства городского округа Жуковский и его окрестностей.

Личная жизнь 
Жена – Наталья Семенова, педагог. Сын – Дмитрий (род. в 1994 году). В 2017 году у Эдуарда Семенова родилась внучка.

Фильмография

Произведения 
 Лихие. Золотые. Нулевые (2005). Криминальный боевик
 Злые. Молодые. 90-е (2005). Криминальный боевик
 Милый, я научилась убивать! (2005). Криминальный боевик
 Суд Божий (2005). Исторические детективы
 Сквад (2007). Городское фэнтези
 Бои без правил (2007). Мемуары
 Последний полет Жар-птицы (2007). Героическая фантастика
 Золото панков (2007). Приключения
 Златник Владимира (2008). Приключения
 Допельдон, или О чем думает мужчина? (2008). Роман
 Личный подарок Сталина (2008). Боевик
 Кодекс Защитника (2020). Социальная фантастика
 Сук*. По-другому не выжить! (2020). Криминальный боевик
 Волхвы: исторический спецназ (2021). Героическая фантастика
 Теория точного выстрела… или Записки ветерана Куликовской битвы (2021). Роман

Синглы

Награды 
 2017 – Знак Московской области «За доблесть и мужество»
 2015, 2017 – премия губернатора Московской области «Наше Подмосковье»

Примечания

Ссылки 
 Художественный фильм «Сквад» эпизод 1 «Внимание, в небе – Покрышкин!» youtube/mjjMn0TFl3U
 Документальный фильм «Не вернувшимся с боевого задания посвящается» youtube/u9Cfh38swhk
 Документальный фильм «Экспедиция» youtube/sLpTGYgv57E
 Документальный фильм «Дураки на болоте» youtube.com/watch?v=HuqJceX2CcA&t=13s
 Документальный фильм «Памятник неизвестному пилоту» youtube.com/watch?v=h9A5pnok8Zk&t=237s

Кинорежиссёры России по алфавиту
Кинорежиссёры Москвы